Ла Мерсед има више значења:

 Ла Мерсед (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Мерсед (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Мерсед (Аматенанго дел Ваље), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Мерсед (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Мерсед (Ченало), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Мерсед (Ситала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Мерсед (Тотолапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Мерсед (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Мерсед (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Мерсед (Буенавентура), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Мерсед (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Мерсед, Лас Агилас (Мапими), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Мерсед (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Мерсед (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Мерсед (Комонфорт), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Мерсед, Ла Чона (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Мерсед, Ес-асијенда ла Мерсед (Виља Гереро), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Мерсед (Кармен), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Мерсед (Рајонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Мерсед (Акатлан де Перез Фигероа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Мерсед (Франсиско З. Мена), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Мерсед, Гранха (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Мерсед (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Мерсед (Санто Доминго), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Мерсед (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Мерсед (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Мерсед (Идалготитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Мерсед (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Мерсед (Тамалин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику